St. George's Chapel kan syfta på:

 St. George's Chapel, Chatham – en byggnad i Chatham i Kent i sydöstra England 
 St. George's Chapel, Lewes – ett kapell i Sussex County, Delaware, USA
 St. George's Chapel, Windsor – ett kapell vid Windsor Castle, England